Constantin Canaris peut faire référence à :

 Konstantínos Kanáris (en grec : Κωνσταντίνος Κανάρης, francisé en Constantin Canaris) (1793 ou 1795-1877), amiral et homme d'État grec ;
 Karl Constantin Canaris (1906-1983), avocat et officier allemand d'origine italienne, sans lien de parenté avec le précédent.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme